

Persone 
 Wilhelm Fliess (1858-1928) – chirurgo tedesco

Geografia

Austria 
 Fließ – comune nel distretto di Landeck (Tirolo)

Germania 
 Sydower Fließ – comune nel circondario del Barnim (Brandeburgo)